Een verkeersweg:
 N214 (België)
 N214 (Nederland), zie Provinciale weg 214
 N214 (Zwitserland)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing